Felicity Foxglove, un personnage de la série Amandine Malabul, sorcière maladroite,
Perdigan, un personnage du monde d’Orb.